Oftebro ist der Familienname folgender Personen:
 Einar Lurås Oftebro (* 1998), norwegischer Skispringer und Nordischer Kombinierer
 Jakob Oftebro (* 1986), norwegischer Schauspieler
 Jens Lurås Oftebro (* 2000), norwegischer Nordischer Kombinierer
 Jonas Hoff Oftebro (* 1996), norwegischer Schauspieler
 Nils Ole Oftebro (* 1944), norwegischer Schauspieler und Synchronsprecher
 Ommund Oftebro (1820–1893), norwegischer Missionar